Чемпионат Нидерландов по футболу 1966—1967 является 11 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 12 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 963 голов (в среднем 3,14 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Аякс» также стал обладателем Кубка Нидерландов 1966—1967. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1966/1967
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1966 году
Спорт в Нидерландах в 1967 году